Lost Patrol oder The Lost Patrol steht für:

Bands:
 The Lost Patrol (Band), US-amerikanische Rockband 
 The Lost Patrol, ein Vorgängerprojekt der schwedischen Rockband INVSN

Filme:
 Lost Patrol (1929), britischer Spielfilm von Walter Summers (1929) 
 The Lost Patrol, deutscher Titel Die letzte Patrouille (1934), US-amerikanischer Kriegsfilm von John Ford (1934)
 Delta Force One: The Lost Patrol, US-amerikanischer Actionfilm von Joseph Zito (2000) 

Sonstiges:
 Lost Patrol (Computerspiel), Strategie-Action-Spiel von Shadow Development (1990)